Calvert (Texas), població a l'estat de Texas (Estats Units)
 Calvert Beach-Long Beach, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Calvert City, població a l'estat de Kentucky (Estats Units) 
 Casey Calvert (Baltimore, Maryland, 1990), actriu pornogràfica nord-americana 
 Edward Calvert (1799 - 1883), pintor i gravador anglès 
 Frank Calvert (1828-1908), funcionari anglès al Mediterrani oriental i arqueòleg aficionat